Sandsteinmuseum steht für:

 Baumberger Sandsteinmuseum
 Sandsteinmuseum Bad Bentheim